Kim Jonghi (1955) dél-koreai gyorskorcsolyázónő, olimpikon
 Kim Jonghi (1962) dél-koreai evezősnő, olimpikon
 Kim Jonghi (1963) olimpiai ezüstérmes dél-koreai kosárlabdázónő